Clay Center peut faire référence à :
 Center Clay, une localité, siège du comté de Clay dans le Kansas,
 Center Clay, une localité du comté de Clay dans le Nebraska,
 Center Clay, une localité du comté d'Ottawa dans l'Ohio,
et aussi :
 Center Clay, un centre culturel situé à Charleston en Virginie-Occidentale,